Bowling steht für:

 Bowling, Variante des Kegelsports
 Bowling steht in England auch für Bowls
 Bowler (Cricket), Begriff des Cricketsports
 Bowling for Soup, US-Band 
 Tracktor Bowling, russische Band 
 Bowling (Schottland), eine Ortschaft in Schottland
 Bowling (Malcolm mittendrin), eine Folge der Fernsehserie „Malcolm mittendrin“
 Bowling (Special Olympics)

Bowling ist der Titel folgender Filme:

 Bowling for Columbine, Dokumentarfilm von Michael Moore (2002)
 Die Bowling Gang, US-Filmkomödie von Rod Daniel (2000)

Bowling ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Bowling (* 1936), britischer Künstler
 Samantha Bowling, US-amerikanische Schauspielerin und Filmschaffende
 William B. Bowling (William Bismarck Bowling; 1870–1946), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Richter und Politiker (Demokratische Partei)

Siehe auch:

 Bowling Green (Begriffsklärung)
 Bohling
 Bowlin